

Architettura 
 Casa Fuster – edificio modernista di Barcellona disegnato da Lluís Domènech i Montaner

Persone 
 David Fuster – calciatore spagnolo, centrocampista o ala 
 Joan Fuster – scrittore spagnolo
 Joan Fuster Bonnin – pittore spagnolo
 Manu Fuster – calciatore spagnolo, centrocampista
 Raúl Fuster – ex calciatore spagnolo, difensore